Лари́са Никола́евна Кругло́ва (род. 27 октября 1972, Мурманск, СССР) — российская легкоатлетка. Заслуженный мастер спорта. Призёр Олимпийских игр, чемпионатов Европы и мира.

Биография 
Лариса Круглова родилась 27 октября 1972 года в Мурманске. Обучалась в средней школе №41 . В 1995 году окончила Мурманский государственный педагогический институт по специальности «педагогика и методика начального обучения». Первым тренером был Б. И. Триппа. В сборной команде России с 2001 года. Тренировалась под руководством П. В. Савенкова.

Работала тренером-преподавателем отделения легкой атлетики МОУ ДОД «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 4 по скоростному бегу на коньках и легкой атлетике» . 

В 2010 году окончила Северо-Западную академию государственной службы по специальности «государственное и муниципальное управление». 

Депутат Мурманской областной Думы 6 созыва, член фракции «Единая Россия». Председатель комитета областной Думы по образованию, науке, культуре, делам семьи, молодежи и спорту. Координатор партийного проекта «Детский спорт». Посол комплекса «Готов к труду и обороне» в Мурманской области.

Живёт в Мурманске.

Общественная деятельность 
Постройка легкоатлетического манежа в Мурманске

Появление в Мурманске легкоатлетического манежа стало результатом обещания бывшего губернатора области Юрия Евдокимова Ларисе Кругловой. Между ними было заключено шуточное соглашение: если Круглова попадает на Олимпийские игры, он начинает строительство манежа. . 

В 2004 году Лариса Круглова стала призёром Олимпийских Игр. Тогда же в Мурманске был заложен  легкоатлетический манеж - многофункциональный комплекс, под крышей которого нашли себе место многие виды спорта.

Возведение бассейна в Коле  

Жители города Кола обратились к властям с просьбой о постройке бассейна. В 2020 году в рамках партийного проекта «Детский спорт» и государственной программы Мурманской области «Развитие физической культуры и спорта» началось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в городе Кола Мурманской области.  Общая стоимость работ составила порядка 257 миллионов рублей. Лариса Круглова следила за строительством объекта, контролируя ход работ. 

В 2021 году бассейн «Гольфстрим» открыл свои двери.

Спортивные проекты 
Традиционные соревнования по легкой атлетике на призы Ларисы Кругловой

С 2003 года Лариса Круглова проводит в Мурманске соревнования по лёгкой атлетике на свои призы. В соревнованиях принимают участие воспитанники детско-юношеских спортивных школ, коллективов физической культуры, клубов любителей бега Мурманской области и других регионов, прошедшие отборочные соревнования. Дистанции - на 60 и 1000 метров, а также эстафета 4 по 200 метров.

Соревнования по лыжным гонкам «Кольский пингвиненок»

В Кольском районе в рамках партийного проекта «Детский спорт» проходят соревнования по лыжным гонкам среди дошкольников «Кольский пингвинёнок». Лариса Круглова поддерживает проведение турнира и является его куратором. 

По сложившейся традиции она дарит победителям гонки плюшевых пингвинят. Обладание этим главным символом соревнований является заветной мечтой для каждого юного лыжника.

Волонтерство 
Во время пандемии коронавируса Лариса Круглова оказывала помощь сотрудникам Мурманской городской поликлиники №2. В свободное время она как автоволонтёр развозила врачей и фельдшеров по вызовам, доставляла продукты обратившимся жителям.

Достижения 
Заслуженный мастер спорта. Серебряный призер Олимпийских игр в Афинах 2004 года. Награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени».

Личные рекорды 
 Бег на 100 метров — 11,20 с (2006)
 Бег на 200 метров — 22,84 с (2004)

Личная жизнь 
Замужем. Воспитывает сына Льва (род. 29 апреля 2014 года).

Примечания

Ссылки 
 Лариса Круглова на сайте IAAF
 Лариса Круглова на сайте infosport.ru
Круглова Лариса Николаевна в социальной сети ВКонтакте 
Круглова Лариса Николаевна в социальной сети Instagram  
Круглова Лариса Николаевна в социальной сети Одноклассники 

Депутаты Мурманской областной Думы
Родившиеся в Мурманске
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2004 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2004 года
Бегуны на короткие дистанции России
Выпускники Мурманского арктического университета